Первомайський Борис Якович — український психіатр
 Первомайський Леонід Соломонович — український радянський поет
 Первомайський Олег Олексійович — український правознавець

Первомайський — селище, Корелицький район, Гродненська область
 Первомайський — селище, Лідський район, Гродненська область

Первомайський — селище, Шемонаїхинський район, Східноказахстанська область

Первомайський — селище міського типу, Шилкинський район, Забайкальський край
 Первомайський — селище, Абдулинський міський округ, Оренбурзька область
 Первомайський — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Первомайський — селище, Алатирський район, Чувашія
 Первомайський — селище, Алейський район, Алтайський край
 Первомайський — селище, Ачитський міський округ, Свердловська область
 Первомайський — селище, Бистроістоцький район, Алтайський край
 Первомайський — селище, Бісертський міський округ, Свердловська область
 Первомайський — село, Благоварський район, Башкортостан
 Первомайський — селище, Верхньопишминський міський округ, Свердловська область
 Первомайський — село, Воткінський район, Удмуртія
 Первомайський — селище, Горноуральський міський округ, Свердловська область
 Первомайський — село, Зав'яловський район, Удмуртія
 Первомайський — селище, Каменський міський округ, Свердловська область
 Первомайський — селище, Каргапольський район, Курганська область
 Первомайський — присілок, Кігинський район, Башкортостан
 Первомайський — село, Кіясовський район, Удмуртія
 Первомайський — селище, Краснопрісненське сільське поселення, Ковилкінський район, Мордовія
 Первомайський — селище, Красношадимське сільське поселення, Ковилкінський район, Мордовія
 Первомайський — селище, Ленінградський район Краснодарський край
 Первомайський — селище, Мамонтовський район, Алтайський край
 Первомайський — селище, Маріїнський округ, Кемеровська область
 Первомайський — селище, Оренбурзький район, Оренбурзька область
 Первомайський — селище, Панкрушихинський район, Алтайський край
 Первомайський — селище, районний центр, Оренбурзька область
 Первомайський — селище, Пишминський міський округ, Свердловська область
 Первомайський — селище Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Первомайський — селище, Промишленнівський округ, Кемеровська область
 Первомайський — селище, Романовський район, Алтайський край
 Первомайський — село, Салаватський район, Башкортостан
 Первомайський — присілок, Сарапульський район, Удмуртія
 Первомайський — селище, Світлинський район, Оренбурзька область
 Первомайський — селище, Сєровський міський округ, Свердловська область
 Первомайський — селище, Сисертський міський округ, Свердловська область
 Первомайський — селище, Солонешенський район, Алтайський край
 Первомайський — село, Стерлібашевський район, Башкортостан
 Первомайський — селище, Тотемський район, Вологодська область
 Первомайський — селище, Третьяковський район, Алтайський край
 Первомайський — селище, Упоровський район, Тюменська область
 Первомайський — присілок, Уфимський район, Башкортостан
 Первомайський — селище, Чаришський район, Алтайський край
 Первомайський — присілок, Чишминський район, Башкортостан
 Первомайський — селище, Шипуновський район, Алтайський край

Первомайський — місто обласного підпорядкування, Харківська область
 Первомайський — селище міського типу, Донецька область
 Первомайський — штучний острів у Чорному морі при вході у Дніпровсько-Бузький лиман

Див. також 
 Первомайськ
 Первомайське